Лоссер:
 Лоссер (община) — община в нидерландской провинции Оверэйссел.
 Лоссер (село) — центр одноимённой общины.